Le tournoi de tennis d'Auckland est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1987 se dispute du  au .

Gretchen Rush remporte le simple dames. En finale, elle bat Terry Phelps, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anna Maria Fernández et Julie Richardson.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Huit équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 1987 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1987
Auckland
1987 en Nouvelle-Zélande
Tennis en janvier 1987
Tennis en février 1987